Flers (Orne)
 Flers (Pas-de-Calais)
 Flers (Somme)
ook:
 Flers-en-Escrebieux, Noorderdepartement
 Flers-sur-Noye,  Somme
 Flers-lez-Lille, plaats in Pas-de-Calais